UNIS est un sigle de 4 lettres qui peut signifier :
 Université du Sahel, une université sénégalaise ;
 Université du Svalbard, une université norvégienne ;
 Union des syndicats de l'immobilier ;
 UNIS, un fabricant de jeux ;
 Unis, une chaîne de télévision canadienne.